37-мм автомати́ческая зени́тная пу́шка образца́ 1939 го́да (61-К) (индекс ГРАУ — 52-П-167) — советская зенитная пушка периода Великой Отечественной войны. Разработана на основе шведской 40-мм пушки Bofors. Главный конструктор — М. Н. Логинов. Являлось первой советской автоматической зенитной пушкой, запущенной в крупносерийное производство. На базе 61-К было создано семейство корабельных зенитных орудий, эта пушка устанавливалась на первые советские серийные самоходные зенитные установки на гусеничном шасси ЗСУ-37. 37-мм зенитные пушки 61-К активно использовались в течение всей Великой Отечественной войны, в течение долгого времени состояли на вооружении Советской Армии. Помимо борьбы со штурмовиками, истребителями-бомбардировщиками и пикирующими бомбардировщиками, 61-К в 1941 году использовались и как противотанковые орудия. В послевоенное время многие орудия были поставлены за рубеж и в составе иностранных армий приняли участие в различных послевоенных конфликтах. На вооружении армий многих государств 61-К находятся и по сей день.

История создания

Автоматические зенитные пушки Российской империи 
Первые малокалиберные автоматические пушки появились в России в 1888 году, когда Военным ведомством были проведены испытания 37-мм автоматической пушки Максима. В 1890-х годах некоторое количество пушек Максима было установлено на кораблях российского флота с целью борьбы с малыми миноносцами. В 1901 году Обуховский завод освоил производство данных орудий, однако русско-японская война показала неэффективность малокалиберных орудий для борьбы с миноносцами.

С началом Первой мировой войны выявилась потребность в малокалиберных автоматических орудиях как средства борьбы с авиацией противника. Морское ведомство заказало Обуховскому заводу 120 пушек Максима, сдача которых началась с 1918 года как на флот, так и в армию. Кроме того, в Великобритании было закуплено некоторое количество 40-мм автоматических пушек Виккерса, представлявших собою несколько облегчённый и упрощённый вариант пушек Максима, а 60 орудий этого типа было заказано Обуховскому заводу. Орудия Максима и Виккерса устанавливались на различных лафетах, в том числе и на тумбовых с максимальным углом возвышения +80—85°, позволяющих вести зенитную стрельбу. Кроме того, в Россию из США в 1916—1917 годах было поставлено 216 37-мм автоматических пушек Маклена, но их лафеты имели максимальный угол возвышения +15°, что исключало зенитную стрельбу.

Ранние работы по автоматическим зенитным пушкам в СССР 

Опыт Первой мировой и Гражданской войн подтвердил эффективность малокалиберных автоматических орудий как средства борьбы с авиацией противника. В 1920—1923 годах Обуховским заводом продолжалось производство пушек Максима и Виккерса в количестве 10—30 орудий ежегодно. В 1920-х годах как заново изготовленные, так и ранее выпущенные орудия устанавливались исключительно на кораблях и бронепоездах, из полевых войск зенитные автоматы были изъяты. В 1926 году конструкторским бюро завода «Большевик» (бывший Обуховский завод) были начаты работы по модернизации автоматической пушки Виккерса, направленные на улучшение баллистики и повышение надёжности пушки; кроме того, калибр орудия был изменён с 40 на 37 мм. Новое орудие получило официальное наименование «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1928 г.», прошло испытания и было запущено в серийное производство. Для орудия были разработаны различные типы лафетов, в том числе тумбовая установка на грузовом автомобиле и полевой трёхстанинный лафет Б-5 с отделяемым двухколёсным ходом. Однако в войска пушки обр. 1928 г. так и не поступили — завод им. Калинина (присвоивший орудиям индекс 11-К) с 1929 по 1932 год так и не смог сдать ни одного автомата. Проектные работы по 45-мм автоматической зенитной пушке проводились и в Коврове, однако они были прекращены до этапа изготовления опытного образца.

В 1930 году СССР и немецкая фирма «Рейнметалл» (в лице подставного ООО «БЮТАСТ») заключили договор на поставку ряда образцов артиллерийского вооружения, в том числе и автоматических зенитных пушек. Согласно условиям договора, фирмой «Рейнметалл» в СССР была поставлена документация и ряд полуфабрикатов на 37-мм зенитную пушку, принятую в СССР на вооружение под официальным названием «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1930 г.». В 1931—1932 годах завод им. Калинина пытался освоить серийное производство данного орудия (присвоив ему индекс 4-К), однако эти попытки не увенчались успехом, и в 1932 году орудие было снято с производства. В Германии доработанный вариант орудия был принят на вооружение и массово выпускался под индексом 3,7-cm Flak 18.

С 1932 года проектирование 37-мм зенитных автоматов велось в конструкторском бюро под руководством М. Н. Кондакова. Орудие, получившее индекс АКТ-37, разрабатывалось как универсальное, предназначенное для использования как в качестве зенитного орудия, так и в качестве авиационной пушки. Орудие имело магазинное питание (по 5 патронов), высокую скорострельность и малую отдачу; недостатками системы были сложность её установки и регулировки, а также затруднённость заряжания. Опытный образец АКТ-37 был изготовлен в 1935 году, в 1936 году орудие прошло полигонные испытания как авиационная пушка. Для зенитного варианта пушки было разработано два типа лафетов — трёхстанинный двухколёсный ЛАКТ и тумбовый (для установки на автомобилях и четырёхколёсных повозках) ТАКТ. В 1938 году АКТ-37 на лафетах ЛАКТ и ТАКТ проходила испытания, по итогам которых работа по ним была прекращена вследствие непригодности автоматов для длительной стрельбы и нецелесообразности их дальнейшей доработки. С 1936 года Кондаков работал над модернизацией АКТ-37 под индексом АСКОН-37, направленной на увеличение начальной скорости и скорострельности орудия. В 1938 году проводились испытания опытного образца орудия, по итогам которых было решено отказаться от принятия данного автомата на вооружение в связи со сложностью его конструкции. Также с 1935 года Кондаковым велись работы по 45-мм автоматической зенитной пушке АСКОН-45; в 1937 году был изготовлен опытный образец орудия, однако к маю 1938 года работы по пушке были прекращены по инициативе конструктора.

Автоматические зенитные пушки Шпитального и 100-К 
К середине 1930-х годов отсутствие автоматических зенитных пушек в армии и на флоте стало совершенно нетерпимым, в связи с чем руководством страны были ускорены работы в данном направлении. В 1935 году Постановлением Совета Труда и Обороны Б. Г. Шпитальному и заводу им. Калинина было поручено к концу года разработать 37-мм автоматическую пушку. В 1936 году была изготовлена опытная серия из 20 орудий, установленных на автомобилях и в башне танка Т-26. Результаты испытаний показали ряд недостатков системы, в связи с чем на вооружение она не принималась.

В марте 1938 года на заводе им. Калинина был изготовлен опытный образец 37-мм автоматической зенитной пушки, получившей индекс 100-К. Пушка была создана группой конструкторов под руководством Е. В. Чарнко, И. А. Комарицкого и Л. В. Люльева. Автоматика орудия работала по схеме с отводом газов из канала ствола, орудие имело барабанный магазин и мощный дульный тормоз, благодаря которому удалось отказаться от тормоза отката. В 1938 году орудие прошло полигонные испытания и было признано удовлетворяющим предъявленным требованиям, но требующим доработки, которая так и не была проведена.

Пушки 49-К и 61-К 

В конце 1937 года на заводе № 8 им. Калинина был изготовлен первый опытный образец 45-мм автоматической зенитной пушки, получившей заводской индекс ЗИК-45, позднее изменённый на 49-К. Орудие было создано по образцу 40-мм автоматической пушки «Бофорс». В начале 1938 года орудие прошло заводские испытания и было направлено на полигонные испытания, проходившие вначале на временном тумбовом лафете, а затем — на штатном четырёхколёсном лафете. Испытания выявили необходимость доработки орудия, которая была проведена в начале 1939 года. Летом 1939 года орудие прошло повторные полигонные испытания, позднее — испытания на живучесть. В 1939 году орудие было принято на вооружение под официальным наименованием «45-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 года», завод им. Калинина получил заказ на производство в 1940 году 190 пушек.

Некоторые специалисты Артиллерийского управления РККА считали калибр 45 мм слишком большим для полевых зенитных орудий, в связи с чем в январе 1938 года КБ завода им. Калинина под руководством М. Н. Логинова было предложено создать на базе 49-К 37-мм автоматическую зенитную пушку. Новое орудие, получившее индекс ЗИК-37 (позднее изменённый на 61-К), было спроектировано в короткие сроки — уже 10 октября 1938 года опытный образец орудия был отправлен на полигонные испытания. В 1939 году орудие было принято на вооружение под официальным обозначением «37-мм автоматическая зенитная пушка обр. 1939 г.» и запущено в серийное производство. В 1940 году было принято окончательное решение о вооружении РККА автоматическими зенитными пушками калибра 37 мм, в связи с чем производство 49-К было остановлено. Специалист в области артиллерии А. Б. Широкорад критикует это решение, указывая, что конструктивно 49-К и 61-К почти не отличались, имели близкую стоимость (60 тыс. рублей против 55 тыс. рублей), но при этом досягаемость и разрушительное действие 45-мм снарядов существенно выше.

В целом же сторонники калибра 37 мм аргументировали свою позицию тем, что ни 45-мм, ни 37-мм снаряды на тот момент не имели бесконтактного взрывателя; цель поражалась только при прямом попадании снаряда. А даже один снаряд калибром 37 мм гарантированно выводил из строя почти любой самолёт конца 1930-х. Таким образом, зенитный снаряд 45-мм калибра имел избыточную мощность. При этом снаряды меньшего калибра проще доставлять, они занимают меньше места при хранении и транспортировке, снаряжённая обойма весит меньше (то есть облегчается работа заряжающего). И, что очень важно, уменьшается вес самой пушки.

Серийное производство 

Серийное производство 61-К планировалось начать в 1939 году на заводе № 8 им. Калинина. Предполагался выпуск опытной серии из 15 автоматов, однако в войска они не передавались. С 1940 года производство было организовано на заводе № 4 им. Ворошилова. За этот год было сдано 544 орудия (при плане 900). В 1941 году изначально было заказано 1700 орудий. В первом полугодии было изготовлено 826 пушек, до эвакуации завода сдали ещё 1327 автоматов. Уже на новом месте, в Красноярске, завод до конца года произвёл всего 76 установок. Производство завершилось в 1945 году (орудия для полевых установок, для самоходных зенитных орудий производство продолжалось и в 1946 году). Корабельный вариант 70-К производился до 1956 года. В 1950-х годах на смену 61-К разрабатывались новые 37-мм автоматические зенитные пушки, известные под заводскими индексами МИК-4, ЗИВ-4, 500П, А-15, однако ни одна из них на вооружение принята не была, за исключением пушки 500П, короткое время находившейся в серийном производстве в виде счетверённой установки «Шквал». Та же судьба постигла созданную в начале 1960-х годов самоходную зенитную установку ЗСУ-37-2 «Енисей».

Устройство 

37-мм автоматическая зенитная пушка образца 1939 года представляет собою одноствольное малокалиберное автоматическое зенитное орудие на четырёхстанинном лафете с неотделяемым четырёхколёсным ходом. Автоматика пушки основана на использовании силы отдачи по схеме с коротким откатом ствола с затвором, имеющим перемещение, не совпадающее с направлением движения ствола. Открывание и отпирание затвора происходит во время отката ствола, а закрывание и запирание — после наката ствола и досылки очередного патрона. Все действия, необходимые для производства выстрела (открывание затвора после выстрела с экстрагированием гильзы, взведение ударника, подача патронов в патронник, закрывание затвора и спуск ударника) производятся автоматически. Вручную осуществляется прицеливание, наведение орудия и подача обойм с патронами в магазин. Конструктивно орудие состоит из ствола с затвором, люльки с механизмами и противооткатными устройствами, станка с механизмами наводки и повозки. Ствол и люлька составляют качающуюся часть пушки, станок с качающейся частью является вращающейся частью орудия. Расчёт орудия состоит из семи человек, из которых во время стрельбы на платформе станка находится пятеро: наводчик по азимуту, установщик скорости и дальности на прицеле, наводчик по углу возвышения, установщик курса и угла пикирования или кабрирования на прицеле, заряжающий.

Ствол 
Ствол орудия состоит из трубы, казённика и пламегасителя. Труба служит для направления полёта снаряда и придания ему вращательного движения, канал трубы разделяется на нарезную часть и патронник, соединяемые коническим скатом, в который при заряжании упирается ведущий поясок снаряда. Нарезная часть имеет 16 нарезов постоянной крутизны с углом наклона 6°, длина хода нарезов 30 калибров, глубина нарезов 0,45 мм, ширина нареза — 4,76 мм, ширина поля — 2,5 мм. Длина патронника — 251 мм, камора имеет объём 0,267 дм³. Пламегаситель служит для предохранения наводчиков от ослепления при выстреле и смягчения резкого звука выстрела. Длина ствола без пламегасителя и казённика — 62,6 калибра (2,315 м), с пламегасителем — 2,729 м. Вес ствола — 65,5 кг. Ввиду высокой начальной скорости снаряда и значительного нагрева ствола вследствие большой скорострельности орудия, ствол при стрельбе быстро изнашивается. В связи с этим предусмотрена возможность быстрой смены трубы ствола в полевых условиях силами расчёта.

Затвор и механизм автоматического заряжания 

Затвор клиновой, вертикально падающий. Открывание и закрывание затвора происходит при движении клина в пазу казённика вверх и вниз. Автоматическое открывание затвора производится копиром, расположенным на люльке слева, открывание вручную — рукояткой, расположенной там же. Затвор состоит из запирающего, ударного, выбрасывающего механизмов и копира. Устройство затвора позволяет вести как автоматический, так и одиночный огонь. Кроме того, имеется механизм взаимной замкнутости, автоматически прекращающий стрельбу в том случае, если заряжающий не успевает подать в магазин очередную обойму с патронами, и автоматически же возобновляющий стрельбу без перезаряжания после подачи патронов. Механизм автоматического заряжания предназначен для непрерывной подачи патронов в патронник, состоит из магазина и лотка с досылателем. Заряжание производится из обойм, вручную подаваемых сверху в магазин заряжающим, причём новая обойма могла быть подана до израсходования предыдущей, что обеспечивало возможность ведения непрерывного огня, ограниченного лишь навыками заряжающего и интенсивностью нагрева ствола. В обычных условиях практическая скорострельность составляла 120 выстр/мин, конструкция автоматики обеспечивала темп стрельбы до 160—170 выстр/мин.

Люлька и противооткатные устройства 
Люлька служит для направления движения ствола при откате и накате, а также для размещения противооткатных устройств, установлена в цапфенных гнёздах станка на роликоподшипниках. Тормоз отката гидравлический, прикреплён к горловине люльки снизу, имеет компенсатор для регулирования объёма жидкости в случае её разогрева при длительной стрельбе, а также устройство для регулирования скорости наката. Тормоз отката заполняется 0,5 л жидкости. Нормальная длина отката от 150 до 170 мм, наибольшая допустимая — 185 мм. Накатник пружинный, собран на стволе и находится внутри горловины люльки.

Станок 
Станок орудия состоит из верхней и нижней частей. Верхняя часть станка вращающаяся, что обеспечивает горизонтальное наведение орудия. Одновременно, она является основанием для качающейся части орудия. Нижняя часть станка крепится к повозке и служит основанием для верхней части. Верхняя часть станка состоит из двух щёк, поперечной трубы, платформы с сиденьями для наводчиков и ножного спускового механизма. На орудия выпуска с 1943 года к станку крепится щитовое прикрытие, защищающее расчёт от пуль и осколков.

Механизмы наведения 

Механизмы наведения орудия служат для его наводки в вертикальной и горизонтальной плоскости и состоят из подъёмного и поворотного механизмов. Оба механизма имеют две скорости наведения: бо́льшую и меньшую. Меньшая скорость используется для плавной наводки при стрельбе по целям, летящим на средних и больших высотах и дальностях, большая — при стрельбе по быстро движущимся на небольшой высоте целям. Большая скорость подъёмного механизма включается нажатием на ножную педаль; поворотный механизм не имеет устройства переключения скоростей, и переход с большей скорости на меньшую осуществляется использованием штурвала вместо маховика с рукояткой. Угловая скорость наводки составляет для вертикального наведения при большей скорости — 7,5° за один оборот маховика, при меньшей — 3,75°, для горизонтального наведения при большей скорости — 15°, при меньшей скорости — 8,35°.

Уравновешивающий механизм 
С целью обеспечения ведения стрельбы при больших углах возвышения, цапфы люльки значительно отнесены назад от центра тяжести качающейся части, что приводит к её неуравновешенности, затрудняющей работу подъёмного механизма. Неуравновешенность качающейся части компенсируется специальным уравновешивающим механизмом, представляющим собой две пружинные колонки, расположенные между щёками станка.

Автоматический зенитный прицел 

Прицел АЗП-37-1 предназначен для решения задачи встречи снаряда с целью путём выработки упреждённых координат цели по имеющимся данным о её скорости, дальности, курсу, углу пикирования или кабрирования. Дальность до цели определяется однометровым стереодальномером или на глаз, остальные параметры движения цели — на глаз. Прицел смонтирован на кронштейне, закреплённом на люльке. Отдельные механизмы прицела размещены как с левой, так и с правой стороны орудия. Левая сторона прицела состоит из стола, привода стола, механизмов пикирования, кабрирования и стабилизации курса. Правая сторона прицела состоит из приводов скорости и дальности, дифференциала и компенсатора. Кроме того, в трубчатом корпусе, прикреплённом к правой коробке прицела и коробке дифференциала привода ствола, собран компенсатор, а в щёках кронштейна установлен визирный параллелограмм с коллиматорами. Прицел предназначен для ведения огня на дальностях до 4000 м при скорости цели от 1,6 до 140 м/с и максимальном угле пикирования или кабрирования в 70°.

Повозка 
Повозка ЗУ-7 четырёхколёсная, подрессоренная, колёсный ход при переходе в боевое положение не отделяется. Колёса от автомобиля ГАЗ-АА, на шинах ГК, заполненных губчатой резиной. Повозка состоит из рамы, переднего и заднего ходов, механизма управления повозкой, подрессоривания, механизмов перевода орудия из походного положения в боевое и четырёх станин. Передний ход поворотный, служит для изменения направления движения орудия при его буксировке, шарнирно соединён с рамой повозки при помощи балансира. К переднему ходу присоединён механизм управления повозкой. Задний ход жёстко связан с рамой повозки, на орудиях раннего выпуска на нём расположено тормозное устройство. Подрессоривание пружинное, независимое для каждого колеса. Для присоединения пушки к тягачу имеется сцепное устройство.

Для облегчения перехода орудия из походного положения в боевое служат специальные амортизаторы, располагающиеся внутри балки рамы повозки. Для перевода орудия из походного положения в боевое и обратно требуются усилия четырёх человек, хорошо натренированный расчёт осуществляет переход за 25—30 секунд. В боевом положении повозка стоит на четырёх станинах (упорах). Горизонтирование повозки осуществляется при помощи четырёх домкратов и уровней, позволяющих устанавливать орудие на неровной местности. Максимальная скорость буксировки орудия по асфальтированному шоссе — 60 км/ч, по булыжной мостовой — 35 км/ч, по грунтовой дороге — 25 км/ч, по бездорожью — 15 км/ч.

Перевод орудия из походного положения в боевое 
При переводе орудия из походного положения в боевое было необходимо:
 Разъединить сцепное устройство пушки с тягачом.
 Снять чехлы и рамку для чехла.
 Освободить ствол пушки от походного крепления.
 Закрепить подставку для крепления люльки по-походному.
 Поставить стрелу привода поворота колёс в центральное положение в горизонтальной плоскости и закрепить стебель стрелы на вилке привода передних колёс.
 Закрепить посредством штанги стрелу на стебле.
 Отвести в стороны боковые упоры повозки и закрепить их.
 Повернуть хода повозки — передний на орудие, задний — от орудия до тех пор, пока повозка не ляжет опорными тарелями на землю.
 Откинуть назад подставку крепления ствола по-походному.
 Отгоризонтировать орудие при помощи домкратов.
При необходимости орудие может вести огонь и с походного положения.

Модификации и варианты

Полевые орудия 

 Орудия раннего изготовления (до 1943 года), без щитового прикрытия.
 Орудия позднего изготовления (с 1943 года), с щитовым прикрытием и рядом мелких конструктивных изменений.
 Двухорудийная установка В-47. В 1944 году КБ завода им. Ворошилова спроектировало двухорудийную установку, представляющую собой две качающихся части пушки 61-К на четырёхколёсной повозке. В 1945 году была выпущена опытная партия из 5 орудий, испытания которых продолжались до 1948 года, когда новая артиллерийская система была принята на вооружение под официальным наименованием «37-мм автоматическая зенитная пушка В-47». В 1949 году завод № 4 выпустил 78 таких орудий, на чём их серийное производство было прекращено.

Самоходные орудия 

Было предпринято несколько попыток установки 37-мм зенитных пушек на различные шасси, часть из которых осталась лишь в виде опытных образцов.
 В октябре 1941 года в 124-й танковой бригаде Ленинградского фронта имелось две 37-мм самоходные зенитные установки на шасси танка Т-26, изготовленные на заводе подъёмно-транспортных сооружений имени Кирова.
 В июле 1941 года были проведены испытания 37-мм пушки 61-К, установленной в кузове грузового автомобиля ГАЗ-ААА. Испытания показали плохую устойчивость установки при стрельбе и ухудшение проходимости машины, в связи с чем от запуска в серийное производство такой установки было решено отказаться. Тем не менее, в начале 1942 года в Севастополе были изготовлены две самоходные зенитные установки, смонтированные в кузовах грузовых автомобилей. При этом использовались 37-мм зенитные автоматические пушки, снятые с повреждённых кораблей.
 К 1942 году группой конструкторов под руководством В. Савина была разработана зенитная башня с 37-мм пушкой для танка Т-34. Башня была подготовлена к серийному производству, которое так и не было начато в связи с нехваткой орудий. В 1942 году было создано и испытано несколько опытных вариантов 37-мм самоходных зенитных установок на гусеничном шасси — СУ-11, ГАЗ-72, У-32. Все они не выдержали испытания по причине недостаточной прочности конструкции и малых скоростей наведения.
 В ноябре 1942 года автомобильный завод имени Сталина (ЗИС) спроектировал, изготовил и передал на испытания зенитную самоходную установку ЗИС-43, представлявшую собой установку 61-К в кузове полугусеничного автомобиля ЗИС-42 с забронированной кабиной. На вооружение машина принята не была.
 В ноябре 1943 года заводу № 38 было выдано задание по разработке 37-мм самоходной зенитной установки на базе шасси самоходной артиллерийской установки СУ-76. В феврале 1944 года опытная машина, получившая индекс СУ-17, поступила на испытания, прошедшие в целом успешно. Доработкой машины занялось конструкторское бюро завода № 40 в Мытищах, которое в апреле 1944 года изготовило новый опытный образец, наиболее серьёзным отличием которого от прототипа был более мощный двигатель. Однако его испытания прошли неудачно, и было принято решение вернуться к конструкции первого опытного образца. Третий опытный образец поступил на испытания в октябре 1944 года, а в ноябре того же года машина, получившая индекс ЗСУ-37, была рекомендована для принятия на вооружение. Серийное производство машин началось в феврале 1945 года, однако велось медленными темпами — до конца войны по временной технологии было изготовлено лишь несколько машин. В целом установка оказалась неудачной, и её серийное производство было быстро прекращено, а общее количество выпущенных самоходок составило лишь 75 экземпляров.

Вооружение бронепоездов 

37-мм автоматические зенитные пушки обр. 1939 г. активно использовались для вооружения бронепоездов, особенно с середины 1942 года. Главным образом орудия устанавливались на специальных бронеплощадках ПВО, по одному или по два орудия на бронеплощадку. С начала 1942 года в производство была запущена бронеплощадка ПВО-4, штатно вооружённая двумя пушками 61-К; данная бронеплощадка находилась в производстве до конца 1944 года.

Корабельные орудия 

 В 1938 году на базе 61-К была создана корабельная автоматическая зенитная установка 70-К. Качающаяся часть орудия была близка к 61-К, отличия касались главным образом лафета орудия. 70-К производилась с 1941 по 1956 год и состояла на вооружении многих кораблей советского ВМФ.
 В 1941 году были начаты испытания 37-мм спаренной башенной установки 66-К, орудия которой были близки к 70-К. Установка предназначалась для лёгких крейсеров проекта 68, однако с началом Великой Отечественной войны работы по ней были прекращены.
 В 1940 году были проведены заводские испытания 37-мм счетверённой башенной установки 46-К, созданной на базе 70-К. Установка предназначалась для вооружения строящихся линкоров типа «Советский Союз». Система имела электрические приводы горизонтального и вертикального наведения и водяное охлаждение стволов. В связи с началом Великой Отечественной войны работы по установке были прекращены, а опытный экземпляр был установлен на линкор «Октябрьская Революция».

 В 1940 году был разработан технический проект 37-мм спаренной автоматической зенитной установки, представляющей собой два автомата на базе 70-К, установленных в одной люльке. В связи с началом войны работы по установке велись достаточно медленно, и опытный образец вышел на испытания лишь в 1944 году. В 1946 году установка была принята на вооружение под индексом В-11. С 1956 года выпускался модернизированный вариант В-11М, находившийся в производстве до начала 1980-х годов. К 1991 году в ВМФ СССР ещё имелось более 1000 установок В-11 и В-11М.

Организационно-штатная структура 

По штату 1939 года, стрелковая дивизия имела зенитно-артиллерийский дивизион из одной батареи 76-мм пушек и двух батарей 37-мм пушек.

В декабре 1941 года вместо зенитно-артиллерийского дивизиона вводится батарея — шесть 37-мм пушек.

На практике, в связи с острым дефицитом орудий большинство дивизий их не имело, в связи с чем в декабре 1942 года зенитно-артиллерийская батарея была исключена из штатов стрелковой дивизии, и единственным средством противовоздушной обороны остались пулемёты ДШК.

В декабре 1944 года в штат гвардейских стрелковых дивизий вновь вводится зенитно-артиллерийский дивизион из двенадцати 37-мм пушек, в июне 1945 года на этот штат были переведены и обычные стрелковые дивизии.

В штатах горнострелковых дивизий 37-мм зенитные пушки появляются в 1941 году в виде зенитно-артиллерийского дивизиона из восьми орудий.

С начала 1942 года 37-мм пушки из штата были исключены, но в 1944 году был вновь введён зенитно-артиллерийский дивизион из шести 37-мм пушек и шести пулемётов ДШК.

В кавалерийских дивизиях 61-К появились летом 1942 года в виде батареи из шести орудий.

В кавалерийских корпусах со второй половины 1942 года имелся зенитно-артиллерийский дивизион из шести 37-мм пушек, с 1943 года дивизион был заменён на полк из шестнадцати таких пушек.

В моторизованных дивизиях, вплоть до их упразднения осенью 1941 года, по штату имелся зенитно-артиллерийский дивизион из четырёх 76-мм орудий и восьми 37-мм орудий.

По штату мотострелковых и механизированных бригад в них с 1942 года имелся зенитно-артиллерийский дивизион из восьми 37-мм пушек, заменённый в 1943 году на зенитно-пулемётную роту. Имели 37-мм зенитные пушки и некоторые танковые бригады (в частности, 1-я гвардейская танковая бригада на 3 июля 1943 года имела отдельный зенитно-артиллерийский дивизион из двенадцати 37-мм пушек и шести пулемётов ДШК).

В зенитно-артиллерийском дивизионе танковых дивизий также имелось восемь 37-мм пушек.

С 1943 года танковые корпуса и механизированные корпуса имели зенитно-артиллерийский полк из двенадцати 37-мм орудий.

Имелись 37-мм автоматические зенитные пушки и в противотанковых частях. В 1941 году были сформированы артиллерийские бригады противотанковой обороны, включавшие зенитный дивизион с 61-К и ДШК. Вскоре после начала войны данные бригады были постепенно расформированы и 37-мм зенитные пушки стали напрямую поступать в противотанковые полки, причём как штатное оружие для борьбы с танками (впрочем, весной 1942 года зенитные автоматы из противотанковой артиллерии были изъяты). В 1942 году начинается формирование истребительно-противотанковых бригад смешанного состава, имевших в качестве средства противовоздушной обороны батарею 37-мм пушек; однако в 1943 году бригады перешли на новый штат, и зенитная батарея из их состава была исключена.

В общевойсковых армиях с 1943 года имелся зенитно-артиллерийский полк с шестнадцатью 37-мм пушками, в гвардейской армии с начала 1945 года имелась зенитно-артиллерийская дивизия, включавшая шестнадцать 85-мм и семьдесят две — 37-мм пушки; такая же дивизия имелась и в танковой армии.

В составе артиллерии РГК имелись отдельные зенитно-артиллерийские полки, состоявшие в разные годы из двенадцати, шестнадцати или двадцати четырёх орудий 61-К. Существовали и зенитно-артиллерийские дивизии, включавшие три—четыре полка.

Эксплуатанты 
  Ангола — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Бурунди — некоторое количество (Тип 55) по состоянию на 2020 год
  Габон — 10 по состоянию на 2020 год
  Гвинея — 8 по состоянию на 2020 год
  Гвинея-Бисау — 6 по состоянию на 2020 год
  ДРК — 52 по состоянию на 2020 год
  Замбия — 40 M-1939 (61-К), по состоянию на 2021 год
  Зимбабве — 35 по состоянию на 2020 год
  Иран — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Камбоджа — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Китай — некоторое количество (Тип 55) по состоянию на 2020 год
  КНДР — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Куба — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Лаос — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Мавритания — 10 по состоянию на 2020 год
  Мадагаскар — 20 (Тип 55) по состоянию на 2020 год
  Мозамбик — 90 + 10 на хранении по состоянию на 2020 год
  Пакистан — 310 (Тип 55 + Тип 65) по состоянию на 2020 год
  Республика Конго — 28 по состоянию на 2021 год
  Сирия — некоторое количество, по состоянию на 2020 год
  Судан — 80 (из них 30 небоеспособных) по состоянию на 2020 год
  Танзания — 120 по состоянию на 2020 год
  Того — 5 по состоянию на 2020 год
  Тунис — 15 (Тип 55 + Тип 65) по состоянию на 2020 год
  Уганда — 20 по состоянию на 2020 год
  Эфиопия — некоторое количество, по состоянию на 2020 год

Статус неизвестен или поставлены на хранение
  Алжир — 150 по состоянию на 2017 год
  Сейшельские Острова — некоторое количество небоеспособных, по состоянию на 2020 год
  Южный Судан — некоторое количество (Тип 65 + Тип 74) по состоянию на 2018 год

Бывшие эксплуатанты 
  СССР — перешли на вооружение вновь образованных государств после распада страны
  Албания — 42 (61-К + С-60) по состоянию на 2009 год
  Афганистан — некоторое количество, по состоянию на 2009 год
  Германия — было на вооружении не менее 390 единиц
  ГДР — на вооружении длительное время после образования ГДР.
  Израиль — некоторое количество на вооружении ВВС, по состоянию на 2009 год
  Ирак — находилось на вооружении некоторое количество
  Йемен — 150 по состоянию на 2009 год
  Мали — 6 по состоянию на 2009 год
  Монголия — некоторое количество, по состоянию на 2009 год
  Польша — значительное количество 61-К, в том числе произведённых по лицензии
  Финляндия — некоторое количество пушек захвачено в 1941г., использовались под наименованием 37 ItK/39 до израсходования боеприпасов
  Чехословакия — было на вооружении не менее 75
  Югославия — не менее 320 61-К

Служба и боевое применение 

Согласно руководству службы орудия, главной его задачей признавалась борьба с воздушными целями на дальностях до 4 км и на высотах до 3 км. В случае необходимости пушка может быть успешно использована и для стрельбы по наземным целям, в том числе по танкам и бронемашинам.

На 1 января 1941 года на балансе ГАУ КА состояло 544 пушки, из которых 2 требовали текущего ремонта.

На 22 июня 1941 года в Красной армии имелось 1214 37-мм автоматических зенитных пушек обр. 1939 г., ещё 44 таких орудия находилось в распоряжении военно-морского флота. При этом, потребность в данных орудиях оценивалась в 5152 шт., таким образом, количество имеющихся орудий составляло лишь 26,6 % от необходимого. Совершенно недостаточными были запасы боеприпасов — в наличии имелось 534 тыс. выстрелов при потребности в 3 млн 205 тыс. выстрелов, таким образом, обеспеченность орудий боеприпасами составляла лишь 17 % от необходимого. В результате с первых же дней войны из войск поступали жалобы на отсутствие боеприпасов для 37-мм пушек. В западных военных округах находилось 817 автоматических зенитных пушек калибра 37—40 мм. В ходе боёв 1941 года, зенитные орудия понесли значительные потери — до 1 сентября 1941 года было потеряно 841 орудие, а всего за 1941 год — 1204 пушки. Кроме борьбы с немецкой авиацией, 61-К активно использовались как противотанковые орудия — в 1941 году в истребительно-противотанковые подразделения было направлено 320 37-мм зенитных автоматов, на 1 января 1942 года в противотанковых частях имелось 196 таких орудий; к весне 1942 года зенитные автоматы из противотанковых частей были изъяты. Огромные потери с трудом восполнялись производством — на 1 января 1942 года в наличии имелось около 1600 37-мм зенитных пушек. За 1941 год было израсходовано 1804 тыс. 37-мм снарядов к зенитным орудиям.

За 1942 год потери составили 584 орудия, было израсходовано 3495,8 тыс. снарядов. На конец года имелось около 4800 37-мм автоматических зенитных пушек. В 1943 году расход снарядов увеличился почти в два раза — до 6266,2 тыс. шт. С этого же года в заметных количествах начались поставки в СССР по ленд-лизу американских 40-мм автоматических зенитных пушек Bofors, которые в опубликованной статистике учитывались совместно с 61-К. Потери 37-мм и 40-мм автоматических зенитных пушек за 1943 год составили около 400 шт., на 1 января 1944 года имелось около 11 300 орудий. Расход 37-мм снарядов за 1944 год составил 7164 тыс. шт, потери 37-мм и 40-мм зенитных пушек — около 500 шт., на 1 января 1945 года имелось около 19 800 орудий. За 1945 год до конца войны было израсходовано 4547,5 тыс. 37-мм снарядов, потери составили около 400 орудий. Общие потери 37-мм и 40-мм автоматических зенитных пушек за войну составили около 3100 орудий. Учитывая, что 25-мм автоматических зенитных пушек 72-К за всю войну было выпущено лишь около 4900 шт., причём до 1943 года данные орудия выпускались в незначительном количестве, можно констатировать, что 61-К в течение Великой Отечественной войны являлись основным средством противовоздушной обороны советских войск, находившихся на линии фронта. По официальным данным, в ходе войны наземными средствами ПВО сухопутных войск было сбито 21 645 самолётов, в том числе зенитными пушками калибра 76 мм и более — 4047 самолётов, зенитными автоматами — 14 657 самолётов, зенитными пулемётами — 2401 самолёт, ружейно-пулемётным огнём — 540 самолётов. На вооружении Советской армии 61-К оставалась как минимум до 1980-х годов (в 1981 году для неё было издано новое руководство службы).

В ходе войны 37-мм автоматические зенитные пушки получили и использовали в ходе боёв национальные части восточноевропейских государств, воевавшие против немецких войск. В частности, 75 орудий получили чехословацкие войска, 320 орудий — югославские части, получали зенитные орудия и польские войска. Значительное количество 61-К было захвачено в качестве трофеев немецкими войсками. В вермахте эти пушки получили индекс 3,7 cm Flak 39(r) и использовались в боях — так, к январю 1944 года в войсках имелось 390 таких орудий. Небольшое количество орудий захватили финские войска, но их использование было очень ограниченным по причине отсутствия боеприпасов — достоверно известно лишь об одном таком случае.

37-мм зенитные пушки образца 1939 года активно использовались в ходе Корейской войны как северокорейскими, так и китайскими частями. По итогам применения, орудие зарекомендовало себя положительно, но в ряде случаев отмечалась недостаточная дальность стрельбы. В качестве примера приводится бой в сентябре 1952 года 36 самолётов P-51 с дивизионом 61-К, в результате которого было сбито 8 самолётов (по советским данным), а потери дивизиона составили одно орудие и 12 человек из состава расчётов.

В послевоенные годы орудие экспортировалось в десятки стран мира, в армиях многих из которых оно стоит на вооружении и в настоящее время. Помимо СССР, орудие выпускалось в Польше на Тарнувском механическом заводе, а также в Китае под индексами Тип 55, Тип 65 и Тип 74 (последние две — двухорудийные установки на базе В-47). Кроме того, в Китае на базе танка Тип 69 и орудия Тип 74 были созданы самоходные спаренные зенитные установки Тип 88 и W-88. Активно использовались 61-К и в ходе Вьетнамской войны (при этом использовалась полукустарная спаренная самоходная зенитная установка на базе танка Т-34, известная как Тип 63). Применялись 37-мм пушки обр. 1939 г. и в ходе арабо-израильских войн, а также в ходе различных вооружённых конфликтов в Африке и в других регионах мира. По мнению специалиста в области артиллерийского вооружения А. Б. Широкорада,

Точное число сбитых ими самолётов посчитать невозможно, но неоспоримо, что именно из этих автоматов сбито наибольшее число самолётов в мире за весь XX век.

Боеприпасы и баллистика 
Выстрелы орудия комплектовались в виде унитарного патрона. Длина гильзы 252 мм, вес — 536 г. В гильзе размещён заряд из пороха марки 7/14 (для выстрелов с бронебойными снарядами также использовался порох марки 7/7): Ж-167 весом 0,205 кг либо ЖН-167 для осколочных снарядов, Ж-167 весом 0,2 или 0,21 кг для бронебойных калиберных снарядов, Ж-167П весом 0,217 кг для подкалиберных снарядов. На дне гильзы уложен воспламенитель весом 5 г в миткалёвом картузе, между стенкой гильзы и порохом вставлен флегматизатор весом 9,2 г, свёрнутый в трубку. Над зарядом уложен размеднитель в виде мотка свинцовой проволоки весом 4 г. Сверху заряд закреплён картонным кружочком, имеющим просечку в центре для обеспечения воспламенения трассера. Выстрелы хранились в ящиках по 30 патронов, перед применением снаряжались в обоймы Ю-9 по 5 патронов, вес обоймы с патронами 8 кг. Выстрелы 61-К не имели взаимозаменяемости с выстрелами других 37-мм пушек (кроме созданных на её базе), за исключением 37-мм авиадесантной пушки образца 1944 года (ЧК-М1) и малосерийной авиационной пушки Ш-37, созданных на основе баллистики 61-К и использовавших аналогичные боеприпасы.

Осколочно-трассирующие снаряды ОР-167 использовались во время Великой Отечественной войны. В послевоенные годы на вооружение был принят снаряд ОР-167Н. Снаряды использовали взрыватель МГ-37 с самоликвидатором, срабатывавшим после удаления снаряда на дистанцию около 4000 м.

Бронебойно-трассирующий снаряд БР-167 сплошной (не имел разрывного заряда), остроголовый с баллистическим наконечником. Подкалиберный бронебойно-трассирующий снаряд обтекаемой формы БР-167П изначально разработан для пушки ЧК-М1, выпускался с 1944 года (всего за годы войны было выпущено около 100 тысяч 37-мм подкалиберных снарядов).

Оценка проекта 

37-мм зенитная пушка обр. 1939 года для своего времени была вполне современным орудием. Её конструкция оказалась очень удачной, что подтверждается продолжительной службой орудия и созданием массы его модификаций. Автоматика пушки обеспечивала надёжную работу в условиях запыления и отсутствия смазки, а возможность непрерывного питания патронами обуславливала высокую практическую скорострельность. Орудие было очень удобно в обслуживании. Из недостатков отмечается возможность задержек при стрельбе вследствие неправильного вложения обоймы. Тактико-технические характеристики пушки позволяли ей эффективно бороться с фронтовой авиацией противника, но до 1944 года войска испытывали острый дефицит автоматических зенитных орудий. Особенно остро эта проблема (усугублённая дефицитом боеприпасов и плохой обученностью расчётов) стояла в 1941 году, в результате чего советские войска оказались практически беззащитны против ударов люфтваффе, что явилось одной из причин поражений первого периода войны.

Зарубежные аналоги 61-К представлены шведскими, немецкими, английскими и американскими орудиями. Прототип 61-К, шведская 40-мм автоматическая зенитная пушка «Бофорс», благодаря удачной конструкции получила широкое распространение — помимо Швеции, она была принята на вооружение в Великобритании, США, Польше, Финляндии и других странах. По своим баллистическим характеристикам, пушка «Бофорс» несколько превосходила 61-К — она стреляла несколько более тяжёлым снарядом при близкой начальной скорости. В 1940 году в СССР были проведены сравнительные испытания трофейного «Бофорса» и 61-К, по их результатам комиссия отметила примерную равноценность орудий. В то же время в британской и американской армиях «Бофорсы» могли использоваться совместно со специально разработанными приборами управления зенитным огнём (ПУАЗО), обеспечивавшими автоматизированный расчёт точки прицеливания и наведение орудия на цель, что существенно повышало эффективность огня.

В Германии, уделявшей большое значение развитию зенитной артиллерии, в период Второй мировой войны имелось несколько образцов 37-мм автоматических зенитных пушек. В 1935 году была принята на вооружение пушка 3,7 cm FlaK 18 фирмы «Рейнметалл», однако её серийное производство продолжалось недолго — военные не были довольны её четырёхколёсной повозкой, считая её слишком громоздкой. В результате произведённых доработок в серию пошла пушка 3,7 cm FlaK 36, отличавшаяся от Flak 18 двухколёсной повозкой с отделяемым ходом и рядом изменений в устройстве автомата. По сравнению с советским орудием, немецкое имело более слабую баллистику — более лёгкий снаряд, меньшую начальную скорость. В то же время немецкое орудие имело меньший вес в боевом положении, но больший — в походном. С 1943 года серийно выпускался новый зенитный автомат — 3,7 cm FlaK 43. Созданный на базе Flak 36, при той же баллистике он имел принципиально новую схему автоматики. По сравнению с советским орудием, Flak 43 имел несколько большую практическую скорострельность. Помимо одиночных установок, использовались и спаренные орудия Flakzwilling 43 как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением стволов.

В Великобритании в 1937 году было решено приспособить для установки на полевые лафеты 40-мм пушки QF 2 pdr AA, известные под неофициальным названием «пом-пом». Данные орудия, ведущие свою историю с автоматических пушек Максима, активно использовались на кораблях английского флота. Однако сухопутный вариант орудия, существовавший как в одиночных, так и спаренных установках, был признан неудачным — орудия оказались слишком громоздкими для полевых частей; кроме того, пушка имела невысокую начальную скорость. Выпуск сухопутного варианта «пом-пома» оказался весьма ограниченным, орудия использовались только для ПВО важных объектов. После принятия на вооружение и разворачивания массового производства лицензионного «Бофорса» сухопутные «пом-помы» отправили обратно на корабли. Спаренная зенитно-противотанковая пушка на базе «пом-пома» использовалась японской армией.

В США ещё в 1924 году Джоном М. Браунингом и фирмой «Кольт» была создана 37-мм автоматическая зенитная пушка M1, в 1927 году принятая на вооружение американской армии, была окончательно доведена конце 1940 года. В годы Второй мировой войны выпускалась модификация орудия под индексом M1A2, имевшая модернизированный лафет. По сравнению с советским орудием, M1A2 имело более слабую баллистику, меньшую скорострельность и худшую подвижность. В то же время M1A2, в отличие от 61-К, могли комплектоваться ПУАЗО.

Поскольку в 1941 году 37-мм автоматические пушки обр. 1939 года штатно использовались как противотанковые, в таблице ниже приведены её характеристики в сравнении с таковыми наиболее распространённого советского противотанкового орудия данного периода — 45-мм противотанковой пушкой обр. 1937 года.

Баллистические характеристики 61-К несколько превосходят таковые «сорокапятки». В 1941 году лобовое бронирование немецких танков не превышало 60 мм (обычно составляя 30—50 мм), что позволяло 61-К уверенно поражать бронетехнику противника на дистанциях менее 500 м, а при стрельбе в борт — и с больших дистанций. В то же время по сравнению с классическим противотанковым орудием 61-К имеет лишь одно явное преимущество — высокую скорострельность. Как противотанковое орудие 61-К имеет большие габариты, что затрудняет укрытие и маскировку орудия и повышает риск его уничтожения, слишком большую массу и соответственно плохую подвижность, и чрезмерно высокую стоимость — цена одной 61-К соответствовала цене почти четырёх «сорокапяток».

Сохранившиеся экземпляры 
Благодаря большому количеству выпущенных экземпляров и долгой службе в ряде стран, большое количество 37-мм пушек обр. 1939 года сохранилось в музеях, а также в виде памятников, прежде всего в странах бывшего СССР. В частности, 61-К можно увидеть в Музее артиллерии и инженерных войск в Санкт-Петербурге, Центральном музее Вооружённых Сил в Москве, в Музее отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области, в Музее героической обороны и освобождения Севастополя на Сапун-горе в Севастополе, в в уфимском Парке Победы, в Музее польской армии в Варшаве, в Парке Победы в Нижнем Новгороде, на историко-культурном комплексе "Линия Сталина" в Белоруссии действующая зенитка участвует в исторических реконструкциях,в американском военном музее (Абердинского полигона), в музее Батей-ха-осеф в Израиле и многих других.

61-К в сувенирной и игровой индустрии 
Сборные пластиковые модели-копии 61-К выпускаются белорусской фирмой PST в масштабе 1:72 в комплекте с моделями грузовиков ЗИС-5 и ЗИС-42. Также модель-копия 61-К с расчётом (два наводчика) в масштабе 1:72 выпускается фирмой "Звезда".

61-К можно увидеть в ряде компьютерных игр. Наиболее часто орудие представлено в стратегиях различной направленности: стратегиях в реальном времени, таких как Sudden Strike, «В тылу врага 2: Братья по оружию», «Блицкриг» и варгеймах, таких как Combat Mission II: Barbarossa to Berlin и получившая высокие оценки критиков за реалистичность «Вторая мировая», а также её развитии — игре «Искусство войны. Курская дуга».
Отражение тактико-технических характеристик артиллерии и особенностей её применения в бою во многих компьютерных играх далеко от реальности.

См. также 
 Bofors L60

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 
 37-мм автоматическая зенитная пушка 61-К обр. 1939 г. в War Memorial Museum, г. Сеул, Южная Корея

Зенитная артиллерия СССР
Артиллерия СССР периода Второй мировой войны
Артиллерия калибра 37 мм
Военная продукция Обуховского завода
Военная продукция Машиностроительного завода имени Калинина
Военная продукция Красноярского машиностроительного завода